Bank Polska steht für:
 Bank Pekao
 Santander Bank Polska
 Deutsche Bank Polska
 Toyota Bank Polska
 Credit Agricole Bank Polska